Despedida de Soltero se puede referir a:

Despedida de soltero.
Despedida de soltero, telenovela de producción brasileña (1992).
Despedida de soltero, película con Tom Hanks (1984).
Despedida de soltero, película (1957).
Despedida de solteros, reality show de Argentina, transmitido por Telefe (2017).